Yuji Ono (Yokosuka, Kanagawa, 22 de dezembro de 1992) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Yuji Ono começou a carreira no Yokohama F. Marinos. 

Naturais de Yokosuka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu